Rede Sucesso FM — rede de rádios sediada em Goiânia, Goiás
 Sucesso FM (Salvador) 
 Sucesso FM (São Paulo) 
 Jovem Pan FM Fortaleza — estação de rádio de Fortaleza, cujo nome anterior era Sucesso FM

Sucesso